Lovrečan je lahko:
 Lovrečan, Zlatar Bistrica (Hrvaška)
 Lovrečan, Ivanec (Hrvaška)